Мо́зер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Аннемарі Мозер-Прелль (; 1953) — австрійська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка (1980).
 Едвард Мозер (; 1962) — норвезький психолог, нейрофізіолог і директор Інституту системної нейронауки.
 Ервін Мозер (; 1954—2017) — австрійський дитячий письменник і художник.
 Іван Іванович Мозер (1933—2006) — радянський футболіст та тренер.
 Карлос Мозер (; 1960) — колишній бразильський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Коломан Мозер (; 1868—1918) — австрійський художник, графік, проектант декоративно-ужиткових виробів.
 Ленц Мозер (; 1905—1978) — австрійський виноградарь.
 Мей-Бритт Мозер (; 1963) — норвезький психолог, нейрофізіолог.
 Міхаель Мозер (; 1969) — професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету.
 Хрістіан Мозер (; 1972) — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст (1994).

Німецькі прізвища
Норвезькі прізвища